Příjmení Beloff nosí více různých osob:

 Angelina Beloff (1879–1969) – ruská umělkyně
 Evan Beloff – kanadský režisér a scenárista
 Zoe Beloff – skotská filmová režisérka